Аустрелиън Оупън 2013 е тенис турнир, провеждащ се в „Мелбърн Парк“ в Мелбърн, Австралия, от 14 до 27 януари 2013 г. Това е 101-вото издание на Откритото първенство на Австралия и е първият турнир от Големия шлем за годината. Турнирът включва състезания за професионални тенисисти на сингъл, двойки и смесени двойки.

Точки и награден фонд

Ключ

Точки

Награден фонд 
Аустрелиън Оупън 2013 ще отбележи значително покачване на наградния фонд в сравнение с предходните години, като всички тенисисти ще си поделят рекордната сума от 30 милиона австралийски долара. Тове е резултат от исканията на АТП тенисистите, свързани със сумата, която отпадналите по-рано в турнира тенисисти получават. Всички суми са в австралийски долари (AUD).

* на отбор

Сингъл

Сингъл мъже

Сингъл жени

Събития

Сингъл мъже 

 Новак Джокович поб.  Анди Мъри, 6 – 7(2 – 7), 7 – 6(7 – 3), 6 – 3, 6 – 2

Сингъл жени 

 Виктория Азаренка поб.  Ли На, 4 – 6, 6 – 4, 6 – 3

Двойки мъже 

 Боб Брайън /  Майк Брайън поб.  Робин Хаасе /  Игор Шайслинг, 6 – 3, 6 – 4

Двойки жени 

 Сара Ерани /  Роберта Винчи поб.  Ашли Барти /  Кейси Делакуа, 6 – 2, 3 – 6, 6 – 2

Смесени двойки 

 Ярмила Гайдошова /  Матю Ебдън поб.  Луцие Храдецка /  Франтишек Чермак, 6 – 3, 7 – 5

Поставени тенисисти на сингъл 
По-долу са отбелязани поставените тенисисти, както и по-известните такива, които няма да участват в турнира. Класирането е актуално към 7 януари 2013 г., а точките – към 14 януари 2013 г.

Сингъл мъже

Отказвания

Сингъл жени

Тенисисти, получили уайлд кард

Уайлд кард за сингъл мъже

Уайлд кард за сингъл жени

Уайлд кард за двойки мъже

Уайлд кард за двойки жени

Уайлд кард за смесени двойки

Квалификанти

Квалификанти в схемата на сингъл мъже

Квалификанти в схемата на сингъл жени

Източници

Външни препратки 
  Официален сайт на турнира

WTA Тур 2013
ATP Световен Тур 2013
Открито първенство на Австралия